

Biografia e attività artistica

Studia al Conservatorio Alberto Williams di Buenos Aires e, successivamente, con Vincenzo Scaramuzza. Già da bambina mostra eccezionali qualità pianistiche, musicali ed interpretative. Inizia la carriera concertistica a soli 8 anni, e a 10 vince la medaglia d'oro del Ministero Argentino della Pubblica Istruzione. Partecipa, pertanto, ai corsi di perfezionamento di Walter Gieseking. Suona come solista con le più importanti orchestre sinfoniche del sudamerica, nonché nei teatri più prestigiosi. Trasferitasi in Europa, frequenta i corsi della Accademia di Santa Cecilia di Roma (sotto la guida di Carlo Zecchi) e della Accademia Chigiana di Siena (sotto la guida di Guido Agosti e Arturo Benedetti Michelangeli). Tiene concerti in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Grecia, Spagna e Svizzera, collaborando anche con importanti istituzioni orchestrali europee. Registra per la Radio della Suisse Romande, la RAI e Radio Bruxelles. Ha insegnato presso il Conservatorio di Ginevra, ed è ritenuta una della più apprezzatte didatte del nostro tempo.